Antagonist (Oudgrieks: ἀνταγωνιστής, antagonistēs) betekent 'tegenstander' of een 'tegenstelling van meningen'. Een antagonist is een tegenpool, een tegenhanger of een tegenwerker. De woorden antagonisme en antagonistisch hebben betrekking op een antagonist.

Antagonistisch paar, spieren die samen buiging en strekking verzorgen en elkaar compenseren
 Antagonist (biochemie), een stof die een respons blokkeert
H2-receptorantagonist, een type maagzuurremmers
 Antagonist (narratologie), een tegenspeler van de protagonist in een vertelling
 Antagonist (landbouw), een micro-organisme dat planten beschermt tegen ziekten
Antagonisme (politiek), wanneer politieke of sociale groepen elkaar tegenwerken
Gemaal De Antagonist, een gemaal in de Nederlandse plaats Leidschendam

Zie ook 
 Agonist (doorverwijspagina)